Robert Forster (acteur) (1941–2019), Amerikaans acteur
Robert Forster (singer-songwriter) (1957), singer-songwriter van de Australische band The Go-Betweens
Robert Förster (1978), Duits wielrenner